Edgar Koetz
Dani Koetz
Museu Professor Gustavo Koetz

Ou ainda:
Kötz

Desambiguação